GPX steht für:
 GPS Exchange Format, ein Datenformat zur Speicherung von Geodaten
 Glutathionperoxidase, ein Enzym
 Golden-Pass-Express; Panoramazug, der Montreux mit Interlaken verbindet

Abkürzung